Float steht für:

Gleitkommazahl, Datentyp zum Speichern von Kommazahlen in der Informatik
Float (Zahlungsverkehr), zeitliche Verzögerung zwischen Gutschrifts- und Belastungszeitpunkt
 Float (CSS), Eigenschaft eines HTML-Elements, andere Elemente um sich herumfließen lassen
 Float, in der Meeresforschung eine frei treibende Boje, siehe Treibboje
 Float, beim Pokern der Call eines Bets auf dem Flop, siehe Liste von Pokerbegriffen #F

Float ist der Titel von:
 float (Magazin), Online-Magazin über Boote und alles, was auf dem Wasser läuft
 Float (2019), US-amerikanischer Kurzfilm
Musik:
 Float, Lautsprecherwagen auf einer Technoparade, siehe Lovemobile
 Float (Album) des Rappers Aesop Rock (2000)
 Float, Album der Punk-Rock-Band Flogging Molly (2008)

Float ist der Name von:
 Jeff Float (* 1960), US-amerikanischer Freistilschwimmer

Siehe auch:

 Floating (Entspannungsverfahren)
 Floaten (Begriffsklärung)